Живлення рослин та Живлення тварин — надходження в організм і засвоєння ним речовин, необхідних для забезпечення енергетичних витрат, будови і відновлення тканин. Поживні речовини потрапляють до організму тварин з їжею.
 Живлення річок і озер — поверхневі (дощові, снігові і льодовикові) та підземні води, що надходять в річки і озера.
 Живлення (техніка) — постачання струмом, пальним.
 Джерело живлення
 Живлення (зброя)

Див. також 
 Живильник
 Харчування